Дэйли, Ричард:
  (1902—1976) — американский политик, мэр Чикаго.
  (род. 1957) — американский танцор на льду.
 Дэйли, Ричард Майкл (род. 1942) — мэр Чикаго.